Дѝнковица е село в Северозападна България. То се намира в община Видин, област Видин.

Външни препратки 
 история на Динковица и Динковската шайка

Села в област Видин
Населени места в община Видин